Э́рнрут () — шведская аристократическая фамилия. Известные носители:

 Эрнрут, Адольф (1905—2004) — финский генерал.
 Эрнрут, Казимир Густавович (1833—1913) — русский и болгарский военачальник и государственный деятель.